Кингсфорд () — фамилия.
 Кингсфорд, Анна (урожденная Бонус; 1846—1888) — одна из первых после Элизабет Гарретт Андерсон женщин в Англии, получивших ученую степень в области медицины.
 Кингсфорд, Роберт (1849—1895) — английский футболист.
 Кингсфорд-Смит, Чарльз (1897—1935) — австралийский лётчик.